Pieter van Dam kan verwijzen naar:
 Pieter van Dam (1621-1706), advocaat
 Pieter van Dam (1856-1927), orgelbouwer Lambertus van Dam, Van Dam-orgels
 Pieter van Dam (gymnast) (1904-1985), gymnast
 Pieter van Dam (line-crosser)